Его́рьевск — топоним.

 Егорьевск — город областного подчинения в Московской области
 Егорьевск I — железнодорожная станция Большого кольца МЖД в городе Егорьевск
 Егорьевск II — пассажирская платформа Большого кольца МЖД в городе Егорьевск
 Городское поселение Егорьевск — бывшее городское поселение в упразднённом Егорьевском районе Московской области
 Городской округ Егорьевск — городской округ в Московской области